de Italische talen
 het Apennijns Schiereiland, ook wel Italisch schiereiland

Zie ook
 Italiërs, sprekers van de Italische talen
 Italiaans (doorverwijspagina)